Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Potito Starace che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 1-0.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Giorgio Galimberti (primo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Mario Radić (secondo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2002